Рябчук () — украинская фамилия. Известные носители:
 Рябчук, Виктор Дмитриевич (1924—2011) — генерал-майор, доктор военных наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Рябчук, Николай Юрьевич (род. 1953) — украинский поэт, переводчик, публицист, культурный и политический аналитик.
 Рябчук, Олег (род. 1998) — молдавский футболист.